L'édition 2017 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Steve Johnson remporte l'épreuve en simple, Julio Peralta et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Français Adrian Mannarino. Il est remplacé par Nicolás Kicker.

Pendant le tournoi 
Alors que les demi-finales rassemblaient déjà trois Américains avec Jack Sock, Steve Johnson et Ernesto Escobedo, le Brésilien Thomaz Bellucci bat Sam Querrey dans le dernier quart de finale. Il empêche ainsi le tournoi d'être le premier depuis 2004 à San José à réunir quatre Américains en demi-finale.

Lauréats 
L'Américain Steve Johnson remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Thomaz Bellucci.

En double, Julio Peralta et Horacio Zeballos décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Dustin Brown et Frances Tiafoe. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis aux États-Unis en 2017
Tennis en avril 2017
Sport au Texas en 2017
Sport aux États-Unis en avril 2017